Моховой:

Персоналии 
 Моховой, Сергей Петрович (1915—1943) — Герой Советского Союза.

Населённые пункты 
 Моховой — хутор в Нижнедевицком районе Воронежской области.
 Моховой — посёлок в Кинельском районе Самарской области.
 Моховой — посёлок в Кошкинском районе Самарской области.
 Моховой — хутор в Александрово-Гайском районе Саратовской области.
 Моховой — посёлок в составе городского округа Нижняя Салда Свердловской области, упразднённый в 2015 году.

Другие значения 
 Моховой тетерев — устаревшее название глухаря.

См. также 
 Мох (значения)
 Моховая
 Моховое
 Мохов